Lista gmin Majotty, departamentu zamorskiego Francji:

Bibliografia 
 Insee

Geografia Majotty